Uefacupen 1993/1994 vanns av Inter, Italien efter finalseger mot Austria Salzburg, Österrike.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Första mötet

Andra mötet 

Inter vinnare med sammanlagt 2-0

Se även 
 Uefa Champions League 1993/1994
 Europeiska cupvinnarcupen 1993/1994

Externa länkar 
 Officiell sida
 Resultat på RSSSF.com

1993/1994
Fotbollssäsongen 1993/1994
1993 i Europa
1994 i Europa